A kalifornium vegyjele
 CompactFlash, memóriakártya típus
 Cisztás fibrózis, öröklődő betegség
 cf. (confer), a vö. (vesd össze) latin változata
 .cf, a Közép-afrikai Köztársaság internetes legfelső szintű tartomány kódja